ТМФ — многозначная аббревиатура:
 ТМФ — триметилфентанил
 ТМФ — трансформатор масляный фланцевый
 ТМФ — типовая межведомственная форма
 ТМФ — тимидинмонофосфат
 ТМФ — тензометр малогабаритный фотоэлектрический
 ТМФ — научный журнал «Теоретическая и математическая физика»

См. также 
 ТМФ — тетраметилфенилендиамин
  — аббревиатура латиницей